een incrowdgroep (sociologie), veelal binnen een artistiek culturele context
 Scène, een term uit de theater- en filmwereld
 The Scene, Nederlandse rockband rond zanger Thé Lau
 Warezscene, een subcultuur op het internet van mensen die (gekraakte) software op het internet zetten, ook wel bekend als The Scene